Цекалой — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 

Расположен на правом берегу реки Маистихи, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — бывшие аулы Шундили, Басхой и Хорци-Пада, на северо-западе — бывшие аулы Баст-Хайхи и Камалхи, на юго-востоке — бывший аул Хохичу, на юго-западе — бывший аул Пуога.

Примечания

Литература 
 Кобычев В. П. Загадка Майсты в Чечне // Среднеазиатско-Кавказские чтения: Краткое содержание докладов, май 1978: Вопросы этносоциальной и культурной истории Средней Азии и Кавказа. (рус.). — Ленинград: Институт этнография им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН, 1978. — С. 12-13.

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района